Docente di Storia delle religioni all'Università di Napoli "Federico II", è anche componente del Centre Louis Gernet fondato da Jean Pierre Vernant. Gabriella Pironti ha svolto in Francia e in Belgio attività sia di ricerca che di insegnamento, in qualità anche di assistente all'insegnamento e alla ricerca presso l'École Pratique des Hautes Études e l'École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi.

Opere
 Entre ciel et guerre. Figures d'Aphrodite en Grèce ancienne, Liège, 2007 (Kernos, suppl. 18).
 Hésiode. Théogonie (a cura di G. Pironti), Paris 2008 (Les Belles Lettres, Classiques en Poche, n° 88).

Collegamenti esterni